Specialista je emitent a zároveň tvůrce trhu pro daný cenný papír, např. certifikát.

Motivací specialisty je maximalizace výnosů ze spreadu, tedy z rozdílů cen na poptávkové a nabídkové straně, při jím garantované likviditě papíru.

Externí odkazy 
 

Burza